Мейчик — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Мейчик, Давид Маркович (1860—????) — юрист, присяжный поверенный в Минске
 Мейчик, Александра Давыдовна (1875—1934) — оперная певица, вокальный педагог
 Мейчик, Евгений Робертович (род. 1950) — начальник Связи Вооруженных Сил Российской Федерации (2008—2010).
 Мейчик, Марк Наумович (1880—1950) — российский пианист, педагог, музыковед.

Примечания